Мілен Русков (* 1966) — болгарський письменник і перекладач.

 Русков — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Нови Русков — село в окрузі Требішов Кошицького краю.
 Погронски Русков — село, громада округу Левіце, Нітранський край.